Пу́ни () — русская династия итальянского происхождения::

 Пуни́, Цезарь (Чезаре Пуньи, 1802—1870) — итальянский и российский балетный композитор, дед И. А. Пуни.
 Пуни, Альберт (в православии Андрей) — виолончелист Мариинского театра; сын Ц. Пуни, отец И. А. Пуни.
 Пуни, Иван Альбертович (Жан Пуни, 1892—1956) — русский и французский художник-авангардист; внук Ц. Пуни, муж К. Л. Богуславской.
 Богуславская-Пуни, Ксения Леонидовна (также Пуни-Богуславская; 1892—1972) — художник и поэтесса, жена И. А. Пуни.

См. также